Ernest Bodini (1934-1980), joueur de football français ;
 Floriano Bodini (1933-2005), sculpteur italien ;
 Luciano Bodini (1954), joueur de football italien ;
 Vittorio Bodini (1914-1970), homme de lettres italien